Píšek  je české příjmení, deminutivum odvozené od slov pich, píchat.

Známí nositelé 

 Bohumil Píšek (1940-1990) –  český fotbalista
 František Píšek (1886-1970) – technolog slévárenství, profesor a rektor strojní fakulty VUT v Brně, akademik
 František Píšek (hudebník) (1917-2007) – hudebník, člen orchestru Čs. rozhlasu, amatérský loutkář
 František Píšek (novinář) (1901-1982) – český novinář, redaktor Moravského večerníku, překladatel z ruštiny
 František Píšek (politik) – politik KSČ v ZNV (1945-1948), od roku 1948 čs. velvyslanec v Polsku

ženská varianta 
  Píšková

Reference

Externí odkazy 
 

Česká příjmení